Teenage Love (с англ. — «Подростковая любовь») — пятый студийный альбом российского хип-хоп-исполнителя Lizer, выпущенный 27 июля 2018 года на его же лейбле. Так же в начале этого месяца был выпущен клип на песню «Панк рок мальчик», а через несколько недель сам альбом. Хип-хоп-портал The Flow поместил альбом на 16 строчку «50 отечественных альбомов 2018».

Критика 
Сергей Мезенов из Colta.ru рецензирует альбом так:

Его тексты (Lizer’а) — максимально простодушный монолог 20-летнего парня с артистическими наклонностями, которого бесконечно разрывает на части от мыслей об успехе, творчестве, смерти, любви, правильной жизненной позиции и прочей смертельно важной в 20 лет ерунде и бросает за минуту от депрессии («Смерть уже близко») к эйфории («Все еще впереди, старость, отсоси»). Музыкально он с похожим простодушием собирает на свою пластинку всю ту музыку, что ему кажется крутой, — немного рока («Мы не любим русский рэп, ведь мы не у**аны»), немного синтетического зудения а-ля «Пошлая Молли», много импортного модного рэпа.

Исполнитель столкнулся в центре скандала, связанного с плагиатом. Внимательные слушатели обвинили его в плагиате его сингла «Панк рок мальчик» у которого многого схожего с «Punk Rock Boy» группы Boyfriendz, написанным её участником Лил Аароном. Выяснилось, что Арсен писал музыкантам в Direct, признаваясь, что вдохновила его их песня. Аарон увидев это сообщение, написал в Твиттере так:

«Интересный поворот. Я не видел это сообщение, пока не тегнул его в Instagram-Stories. Lizer, назови уже свой трек кавером» — Аарон

Вскоре, Lizer признался, что он многое позаимствовал у «Punk Rock Boy»

«Хочу сказать только одно. Мне стыдно. И перед самим собой, и перед моей аудиторией. Это максимально дерьмовый поступок. Такое у многих бывает. Когда тебе дико что-то нравится, ты на эмоциях закрываешь на всё глаза: хочется ведь это сделать. Но надо понимать свои масштабы. Я понимал, что-то такое будет. Интернет большой и есть дофига людей, которые знают этот трек. Но мне настолько понравился звук и припев, что очень хотелось его сделать. И это моя ошибка. Больше не позволю себе такого, надо с этим заканчивать» — Арсен

Через месяц после событий «Teenage Love» был удален со всех площадок-включая клип, из-за нарушений авторских прав. Но все же альбом был восстановлен, но без трека «Панк рок мальчик» как в альбоме, так и в клипе.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы Lizer